Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 8. až 11. lednem 2019. Poprvé se jí účastnilo namísto tradičních devadesáti šesti hráček sto dvacet osm tenistek, čímž se ženská část vyrovnala mužskému kvalifikačnímu turnaji. Z tříkolové soutěže postoupilo do navazujícího singlu šestnáct kvalifikantek.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019